La Center kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
La Center (Kentucky)
La Center (Washington)